Amerigo Vespucci (persoon) - ontdekkingsreiziger naar wie Amerika is genoemd
 Amerigo (album) – album van Francesco Guccini
 Amerigo (paard) – in Nederland van 1990 tot 2018 het paard van Sinterklaas
 Amerigo (single) – single van Coole Piet
 Amerigo Vespucci (schip, 1931) – het schip Amerigo Vespucci